Теодор Липпмаа (; 17 ноября 1892, Рига – 27 января 1943, Тарту) — эстонский ботаник. Председатель Эстонского общества натуралистов (1939–1941).

Биография 
Теодор Липпмаа (Липман) родился а в Риге. В 1908 году закончил городское четырёхлетнее училище. Некоторое время был учителем естественной истории в частной школе в Риге. В 1914 году сдал экзамены и получил аттестат о среднем образовании. С 1915 года, во время Первой мировой войны, работал химиком на военном заводе. В 1917 году поступил на физико-математический факультет Петроградского университета, но проучился там только год. Затем жил на Алтае, где работал школьным учителем, а также занимался ботаникой..

В 1922 году он переехал в Эстонию. Учился на ботаника в Тартуском университете, окончил его в 1924 году, в 1925 году получил степень магистра и был назначен на должность старшего ассистента преподавателя. В 1926 году защитил докторскую диссертацию, в 1927 году стал доцентом Тартуского университета. В 1929 был командирован за границу (во Францию и Алжир). В 1930 году вернулся в Тарту и стал профессором ботаники и директором Ботанического института и садов. Занимался изучением эстонской растительности, написал ряд научных трудов, участвовал в международных ботанических конференциях. В 1935—1938 годах был председателем Эстонского совета по охране природы, а в 1939—1941 годах — Эстонского общества естествоиспытателей. В 1939 году был избран академиком Эстонской академии наук.

Погиб 27 января 1943 года в оккупированном немцами Тарту в результате бомбардировки советской авиацией. Похоронен на кладбище Рахумяэ в Таллине.

Память 
В 1982 году в ботаническом саду Тартуского университета был открыт памятник Теодору Липпмаа.

Семья 
Его сын Эндель Липпмаа (1930—2015) стал видным эстонским советским химиком.

Примечания

Ссылки 

Ботаники Эстонии
Выпускники Тартуского университета
Преподаватели Тартуского университета
Академики АН Эстонии